Flyga drake kan syfta på: 

 Flyga drake – en roman av författaren Khaled Hosseini från 2003, originaltitel The Kite Runner
 Flyga drake (film) – en amerikansk dramafilm från 2007, originaltitel The Kite Runner

Se även
 Drake (leksak) – en anordning bestående av ett segelliknande bärplan fastsatt vid en lina som man håller i
 Drakflygning – en flygsport som är besläktad med skärmflygning och segelflygning